День сотрудника уголовно-исполнительной системы — профессиональный праздник всех сотрудников пенитенциарной системы, который отмечается в Кыргызской Республике ежегодно, 12 августа.

День сотрудника уголовно-исполнительной системы Кыргызстана (Кыргызстандын жазык-аткаруу (пенитенциардык) системасынын кызматкеринин күнү), отмечаемый в Республике ежегодно 12 августа, установлен Постановлением постановление Правительства Кыргызской Республики № 609 от 26 сентября 2003 года, в соответствии со статьей 39 Закона Кыргызской Республики «Об органах и учреждениях уголовно-исправительной (пенитенциарной) системы».

В свой профессиональный праздник все сотрудники уголовно-исполнительной системы Кыргызстана получают поздравления от представителей власти, руководства и коллег. Традиционно в этот день проходят праздничные концерты и собрания сотрудников пенитенциарной системы, где лучшим из них вручаются ведомственные и государственные награды и благодарности.

«День сотрудника уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики» не является нерабочим днём, если, в зависимости от года, не выпадает на выходной.

Примечания

См. также 
 День работника государственной исполнительной службы

Праздники 12 августа
Праздники по алфавиту
Профессиональные праздники
Праздники Киргизии